Черняхівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:

 Черняхівська волость — Житомирського повіту Волинської губернії;
 Черняхівська волость — Київського повіту Київської губернії;
 Черняхівська волость — Пирятинського повіту Полтавської губернії.